José María López puede referirse a:

 José María López (1983-), piloto argentino;
 José María López Carrillo (1892-1936), religioso (dominico) español - beato (desde 2007);
 José María López-Dóriga (n/d), político español - Alcalde de Santander (1839);
 José María López Mezquita (1883-1954), pintor español;
 José María López Piñero (1933-), historiador de la ciencia español;
 José María López Rastrollo (c.1798-1866), político español - Alcalde de Badajoz;
 José María López Sanfeliu "Kiko Veneno" (1952-), cantante español.

en:José María López